Риццотто () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Риццотто, Лаура (род. 1994) — бразильская певица латышского происхождения, автор песен, пианистка и гитаристка.
 Риццотто, Плачидо (1914—1948) — итальянский профсоюзный активист и социалистический лидер.